Messier 2 (, , ) — шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея. M 2 обладает диаметром около 175 , содержит около 150 000 звёзд и считается одним из самых насыщенных и компактных шаровых скоплений.

История открытия 
Было открыто Жаном Домиником Маральди 11 сентября 1746 года. Шарль Мессье независимо переоткрыл и занёс его в каталог как «туманность без звёзд» 14 лет спустя, 11 сентября 1760 года. Уильям Гершель был первым, кто выделил в нём звёзды.

Наблюдения 

Это шаровое скопление лучше наблюдать летом или в начале осени. Для его обнаружения (в виде округлого пятнышка с концентрацией яркости к центру) достаточно и полевого бинокля, а звёздная природа этого объекта становится видна при наблюдении в телескоп с апертурой от 150 мм и увеличениях 100х и более. Это одно из самых конденсированных шаровых скоплений, с ярким и плотным ядром.

Соседи по небу из каталога Мессье 
 M 15 — (к северу в Пегасе) более крупное и яркое шаровое скопление;
 M 72 и M 73 — (к юго-западу в Водолее) небольшое шаровое скопление и астеризм;
 M 30 — (на юг, в Козероге) шаровое скопление;
 M 55 — (на юго-запад, в Стрельце) большое и неплотное шаровое скопление;

Последовательность в «Марафоне Мессье» 
…M 75 → M 73 → M 2 → M 55 → M 30…

Изображения 

Гал.долгота 53,38° 
Гал.широта −35.78° 
Расстояние 33 000 св. лет

Примечания 

 

Объекты Мессье
Водолей (созвездие)
Шаровые скопления